Mecina puede referirse a:

Lugares 
En España
 Mecina, localidad del municipio de La Taha, en la provincia de Granada.
 Mecina Alfahar, localidad del municipio de Válor, en la provincia de Granada.
 Mecina Bombarón, localidad del municipio de Alpujarra de la Sierra, en la provincia de Granada.
 Mecina Fondales, antiguo municipio, hoy perteneciente al de La Taha, en la provincia de Granada.
 Mecina Tedel, localidad del municipio de Murtas, en la provincia de Granada.